Альберті — італійське прізвище. Утворене від імені Альберт.

Відомі носії 
 Леон-Баттіста Альберті (; 1404—1472) — італійський мистецтвознавець.
 Рафаель Альберті (; 1902—1999) — іспанський поет.

Альберті — назва кількох географічних об'єктів, зокрема:

 Альберті (місто) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Альберті (округ) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Альберті (станція) — станції Метрополітену Буенос-Айреса